Campomarzo ima više značenja:
 Campomarzo, Rovigo
 Campomarzo, Savona